A 2007-es női kézilabda-világbajnokságot Franciaországban rendezték 2007. december 2. és december 16. között. A 24 részt vevő csapat hat négycsapatos csoportban kezdte meg a küzdelmeket, és minden csoportból az első két helyezett jutott tovább a két hatcsapatos középdöntőcsoport valamelyikébe. Újítás, hogy innen nem az első két, hanem a csoportok első négy helyén végző együttes került az egyenes kieséses szakaszba.

A világbajnokság győztese, Oroszország, automatikusan kvalifikálta magát a 2008-as olimpiára is. Erről a világbajnokságról az ezt követő hat, még olimpiai kvótát nem szerzett válogatottnak lesz lehetősége kijutni Pekingbe, ők ugyanis egy olimpiai kvalifikációs tornán vehetnek részt 2008. március 28. és 30. között.

Helyszínek

A világbajnoki mérkőzések összesen 11 francia városban zajlottak.

Részt vevő csapatok

A magyar csapat

A magyar válogatottnak nem kellett selejtező meccseket játszania, hogy részt vehessen a világbajnokságon, a 2006-os Európa-bajnokságon elért 5. hely garantálta ezt. A csapat Tatán készült közvetlenül a világbajnokság előtt, közben két tesztmeccset játszottak a montenegrói válogatottal, és mindkétszer magabiztosan győztek.

A világbajnokságra utazó 16 fős keret:

(* A számok a világbajnokság előtti adatokat mutatják.)

 Szövetségi kapitány: Németh András
 Edző: Zsiga Gyula
 Csapatorvos: Dr. Pavlik Attila
 Gyúró: Bába Mihály

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

E csoport

F csoport

Középdöntő 
A csoportkör első két helyezettjei két középdöntő csoportba kerültek. Az A-, B- és C csoportokból az 1., a D-, E- és F- csoportokból a 2. csoportba kerültek a csapatok. Itt újból körmérkőzést játszottak a csapatok, de az azonos csoportból érkezők egymással nem, esetükben a már lejátszott egymás elleni eredményüket számították be. A középdöntő csoportok első négy helyezettje jutott be a negyeddöntőbe.

1. csoport

2. csoport

President's Cup
A President's Cup-ba a csoportkör negyedik, ötödik és hatodik helyezetteket kerületek, a 13–24. helyezésekért mérkőztek.

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Helyosztók

A 23. helyért

A 21. helyért

A 19. helyért

A 17. helyért

A 15. helyért

A 13. helyért

A 11. helyért

A 9. helyért

Negyeddöntők

Az 5–8. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Elődöntők

Bronzmérkőzés

Döntő

Egyéni teljesítmények

Góllövőlista

Kapusteljesítmény

Gólpasszok

Kanadai táblázat

Ebben a táblázatban a lőtt gólok és az adott gólpasszok összege rangsorol.

Labdalopások

Lövésblokkolások

All-star csapat

A világbajnokság legértékesebb játékosának a norvég Katja Nyberget választották.

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 2007-es férfi kézilabda-világbajnokság

Nőikezilabdavilagbajnoksag
Női kézilabda-világbajnokságok